Julia Fischer (theateractrice), Duits actrice (1966)
 Julia Fischer (bioloog), Duits biologe (1966)
 Julia Fischer (muzikante), violiste (1983)
 Julia Fischer (atleet), geboren als Julia Harting, Duits discuswerper (1990)